Der Seat Ibiza II ist die zweite Generation des Ibiza und wurde von Seat produziert.

Ibiza II (Typ 6K, 1993–1999) 

Der Ibiza (Typ 6K) wurde Anfang 1993 vorgestellt.

Während die Technik jetzt ausschließlich von VW stammte, war für die Karosserieform wieder Giorgetto Giugiaro zuständig. Der Strömungswiderstandskoeffizient (Cw) des Seat Ibiza beträgt 0,33. Der Ibiza (6K) wurde komplett unter Regie der VW-Gruppe gebaut, viele Ausstattungsmerkmale übernahm Volkswagen für den ein Jahr später erschienenen Polo 6N. Anfänglich wurde dieser erste „VW-Seat“ als billige Alternative zu VW gesehen, doch die Einführung der Cupra-Modelle und die Erfolge im Rallye-Bereich verschafften Seat ein sportliches Ansehen.

1996 erhielt der Ibiza 6K ein kleines Facelift, welches einen geänderten Kühlergrill, neue Stoßfänger und einen überarbeiteten Innenraum beinhaltet.

Der Ibiza 6K wurde in Südafrika von 1996 bis 2003 als VW Polo Playa verkauft.

Motoren 
Der Ibiza 6K (1993–1999) basiert auf dem Polo 6N und damit erstmals auf der VW-Konzern-Plattform. Jedoch wurde beim Ibiza die Vorderachse und Motoraufhängung vom Golf III übernommen statt der des Polo 6N und somit zum größten Teil andere Motoren verwendet, wie beispielsweise im Ibiza Cupra der 2,0 16V () ABF aus dem Golf III GTI 16V, oder auch die Dieselmotoren mit dem SDI-Motor mit , die TDI-Motoren mit  und später . Letzterer kam auch im Sondermodell des Golf III GTI TDI zum Einsatz. Dieser Motor verhalf dem Ibiza im wachsenden Dieselsegment zu guten Absatzzahlen.

Der Vorteil durch die geänderte Motoraufhängung und andere Motorenbauart (VW-EA827-Motorblock) war, dass der Seat Ibiza im Vergleich zum Polo 6N weitaus weniger Getriebeschäden hatte. Es wurden die Getriebe VW 020 bzw. VW 02A eingesetzt, die deutlich standfester waren als die Getriebe des Typs 085 im Polo 6N.

Ottomotoren 

 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Dieselmotoren 

 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Produktionszahlen IBIZA 
Gesamtproduktion Ibiza II mehr als 1.500.000 Fahrzeuge

Ibiza II (Typ 6K GP01, 1999–2002) 

Im August 1999 wurde der Ibiza II einem Facelift unterzogen.

Änderungen:
 neues Front- und Heckdesign
 veränderte Innenausstattung
 neue Motoren

Im Februar 2002 wurde die Produktion des Ibiza II beendet und der Ibiza III (Typ 6L) als Nachfolger eingeführt.

Technische Daten

Ottomotoren 

 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Dieselmotoren 

 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kleinwagen
Kombilimousine